Guandong () bedeutet „östlich vom Shanhai-Pass“ und bezeichnet damit im Chinesischen das ganze Nordostchina. Der Begriff wird heute in der Regel zur Beschreibung des Kulturraums Nordostchina verwendet, hat keine administrative Bedeutung und ist auch geographisch nicht völlig exakt definiert. Während die Provinzen Liaoning, Jilin und Heilongjiang eindeutig „Guandong“ sind, ist die Zugehörigkeit von Chifeng, Tongliao, Hinggan und Hulun Buir schon weniger eindeutig. Während der Qing-Dynastie wurde auch die Äußere Mandschurei zu „Guandong“ gerechnet.

Zur kulturgeographischen Beschreibung von Guandong gehören feststehende Ausdrücke wie „Weiße Berge und Schwarze Wasser“ oder Reihungen wie „renshen, diaopi, wula cao (Carex meyeriana)“, wahlweise für letztgenanntes auch „lurong jiao“.

Quellen 
 Cao, Baoming 曹保明: 关东木帮 Guandong mubang (Holzfäller Guandongs). 长春文史资料 Changchun wenshi ziliao (Changchuner historische Berichte über vergangene Ereignisse), Heft 46. 长春 Changchun 1995. 4+III+239 Seiten.
 Cao, Baoming 曹保明: 关东店铺 Guandong dianpu (Pfandleiher Guandongs). 长春文史资料 Changchun wenshi ziliao (Changchuner historische Berichte über vergangene Ereignisse), Heft 54. 长春 Changchun 1999. 3+238 Seiten.
 Cao, Qingzhong 曹庆中 u. Liu, Yongli 刘永利 u. Jin, Hengyi 金恒义 (Hg.): 关东风土民情掌故 Guandong fengtu minqing zhanggu (Lokale Verhältnisse, Sitten und Bräuche und historische Anekdoten Guandongs). 吉林文史出版社 Jilin wenshi chubanshe (Verlag für Literatur und Geschichte Jilin). 长春 Changchun 1996. ISBN 7-80626-130-3. 12+584 Seiten, mit 4 Farbtafeln.
 Li, Donghong 李东红: 关东节令习俗 Guandong jieling xisu (Jahreszeitliche Bräuche Guandongs). 沈阳出版社 Shenyang chubanshe (Shenyang-Verlag). 沈阳 Shenyang 2004. ISBN 7-5441-2626-9. 2+2+68 S.
 Li, Zhiting 李治亭 (Hg.): 关东文化大辞典 Guandong wenhua da cidian (Großes Lexikon der Kultur Guandongs). 辽宁教育出版社 Liaoning jiaoyu chubanshe (Pädagogischer Verlag Liaoning). 沈阳 Shenyang 1993. ISBN 7-5382-1638-3. 3+9+80+987 Seiten, mit 50 Farb- und 3 s/w-Tafeln.
 Qu, Yanbin 曲彦斌: 关东方言土语 Guandong fangyan tuyu (Dialekte und Mundarten Guandongs). 沈阳出版社 Shenyang chubanshe (Shenyang-Verlag). 沈阳 Shenyang 2004. ISBN 7-5441-2636-6. 2+86 Seiten.
 Shi, Lixue 施立学: 关东故事学 Guandong gushi xue (Erzählforschung Guandongs). 辽宁民族出版社 Liaoning minzu chubanshe (Nationalitätenverlag Liaoning). 沈阳 Shenyang 1998. ISBN 7-80644-005-4. 3+4+215 Seiten.

Region in Asien
Region in China
Historisches Territorium (China)